Доний Каралевец (хорв. Donji Kraljevec, до 1930 года Murski Kraljevec, венг. Murakirály) — община в Хорватии, в Меджимурской жупании.

История 
В 1478 году деревня была впервые упомянута как "Kralovecz" (Краловеч).

Знаменитый австрийский философ, писатель и педагог Рудольф Штейнер родился здесь в 1861 году. Об этом напоминает мемориальная доска на здании железнодорожного вокзала и дом рождения Штайнера, который является туристическим объектом, легко доступным из-за близости автомагистрали.

Муниципальные поселения 
Община состоит из 6 поселений: Доний Хращан, Доний Кралевец, Доний Пустаковец, Ходошан, Палиновец и Свети Юрай у Трню.

Население 
По последней переписи с 2001 года в общине Доний Кралевец насчитывалось 4931 человек, которые жили в 6 населенных пунктах:

 Доний Хращан - 508
 Доний Кралевец - 1694
 Доний Пустаковец - 341
 Ходошан - 1311
 Палиновец - 792
 Свети Юрай у Трню - 285

Этнический состав, 2001 год 

 Хорваты - 4843 
 Сербы - 13
 Албанцы - 7 
 Русские - 3
 Македонцы - 2
 Словенцы - 2
 Украинцы - 2
 Черногорцы - 1
 Венгры - 1
 Немцы - 1
 Неизвестно - 56

Известные уроженцы 
Рудольф Штейнер

Галерея

Примечания

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20160214005700/http://donjikraljevec.hr/

Общины Меджимурской жупании